Академічні установи за статусом розділяються на державні та недержавні. Перші фінансуються державою. Їх існує тільки 6. Інші є громадськими об'єднаннями, яких нараховується кілька десятків.

Державні академії наук України - бюджетні установи 
 Національна академія аграрних наук України (1931)
 Національна академія медичних наук України (1993)
 Національна академія наук України (1918)
 Національна академія мистецтв України (1996)
 Національна академія педагогічних наук України (1992)
 Національна академія правових наук України (1993)

Недержавні академії наук України - громадські об'єднання
 Академія гірничих наук України
 Академія економічних наук України
 Академія наук вищої школи України
 Лісівнича академія наук України
 Академія наук вищої освіти України
 Наукове товариство імені Шевченка

Див. також 
:Категорія:Державні академії України
:Категорія:Недержавні академії наук України

Наукові установи України
Академічні установи України